Fedora se poate referi la:

 Contesa Fédora (personaj), eroina operei omonime, inspirată de piesa Fedora a lui Victorien Sardou și pusă pe muzică de Umberto Giordano
 Fedora (piesă), piesă de teatru a dramaturgului francez Victorien Sardou, 1882
 Fedora (operă), operă de Umberto Giordano, după piesa omonimă, premiera în 1898
 Fedora (pălărie), gen de pălărie purtat de Contesa Fédora, devenită ulterior accesoriu vestimentar larg utilizat
 Fedora (distribuție Linux)

Nume proprii